Казаря́н () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Казарян Айк Гегамович (нар. 1940) — вірменський політик, міністр освіти Вірменії (1992–1994).
 Казарян Армен Ашотович (нар. 1988) — вірменський футболіст.
 Казарян Арменак Робертович (нар. 1955) — вірменський політик, міністр освіти і науки Вірменії (1995–1996).
 Казарян Ашот Суренович (нар. 1949) — вірменський співак, актор кіно і гуморист.
 Казарян Василь Хачатурович (нар. 1946) — вірменський дипломат.
 Казарян Володимир Едуардович — український мініатюрист вірменського походження.
 Казарян Гайк Мірзаджанович (нар. 1930) — вірменський історик.
 Казарян Ґеворґ Ґарнікович (нар. 1988) — вірменський футболіст.
 Казарян Карлос Багратович (нар. 1940) — вірменський військовий і державний діяч, міністр внутрішніх справ Вірменії (1990–1991).
 Казарян Манвел Андранікович (нар. 1961) — вірменський підприємець і депутат.
 Казарян Мехак Айказович (нар. 1966) — радянський вірменський боксер, чемпіон Європи (1987).
 Казарян Микола Андрійович (нар. 1947) — радянський футболіст.
 Казарян Павло Левонович (нар. 1955) — історик, громадський діяч, голова Спілки вірмен Якутії.
 Казарян Рафаель Аветисович (1924–2007) — вірменський науковець.
 Казарян Регіна Татевосівна (1915–2002) — вірменська художниця.
 Казарян Роланд Артаваздович (нар. 1936) — вірменський радянський композитор і автор.
 Казарян Самвел Арменович (нар. 1949) — вірменський скульптор, графік.
 Казарян Степан Гайкович (нар. 1985) — вірменський футболіст.
 Казарян Едуард Авакович (1923–2012) — вірменський художник-мініатюрист.
 Казарян Едуард Мушегович (нар. 1942) — міністр освіти і науки Вірменії (1998–1999).
 Казарян Юрій Оганесович (нар.1953) — політичний діяч НКР.

Примітки 

Вірменські прізвища